Кубок О'Хиггинса ( или ), также называемый Кубок Бернардо О'Хиггинса () — футбольный турнир, нерегулярно проводившийся в XX веке. Участниками соревнования были сборные Бразилии и Чили. Всего было проведено 5 розыгрышей. Трижды побеждала Бразилия, один раз Чили и один раз победителями были признаны обе команды.

Игры

Ссылки 
 Copa Bernardo O'Higgins на rsssf.com

Соревнования национальных сборных по футболу
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Международные соревнования по футболу в Чили